Moscou, la capitale russe et la plus grande ville de Russie et d'Europe, partage son nom avec quelques localités :
 Moscou, un lieu-dit de la commune française de Gruey-lès-Surance, dans le département des Vosges ;
 Moscou, un quartier de Toulouse ;
 Moscou, un quartier de la ville belge de Gand ;
 Nieuw Moscou, une localité néerlandaise de la Drenthe.

Il peut également s'agir de :
 Moscou, roman de Theodor Plievier.

Voir aussi